Maack ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Maack (1882–1961), deutscher Schauspieler
 Benjamin Maack (* 1978), deutscher Schriftsteller
 Berthold Maack (1898–1981), deutscher Politiker (NSDAP) und Offizier, zuletzt SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Ferdinand Maack (1861–1930), deutscher esoterischer Schriftsteller
 Harald Maack (* 1955), deutscher Schauspieler
 Herbert Maack (1909–1987), deutscher Fußballspieler
 Johann Hermann Maack (1809–1868), deutscher Architekt und Baubeamter
 Laura Maack (* 1987), deutsche Fernsehdarstellerin
 Mira Jeanne Maack (* 2004), deutsche Para-Schwimmerin 
 Petur Maack (* 1990), isländischer Eishockeyspieler
 Reinhard Maack (1892–1969), deutscher Forschungsreisender
 Richard Karlowitsch Maack (1825–1886), deutschbaltisch-russischer Naturforscher
 Walter Maack (1907–1971), deutscher Publizist und Autor

Siehe auch:
 Maak